Osoby o tym nazwisku:
 Marco Zanni – włoski polityk, europoseł
 Mirko Zanni – włoski sztangista, olimpijczyk
 Reto Zanni – szwajcarski piłkarz